Der Mann meines Lebens steht für:

 Der Mann meines Lebens (1952), auch L'homme de ma vie, Film von  Guy Lefranc (1952)
 Der Mann meines Lebens (1954), deutscher Kinofilm von  Erich Engel (1954)
 Der Mann meines Lebens (2006), auch L'homme de sa vie, Film von Zabou Breitman (2006)